Thies oder Ties ist ein Familienname und insbesondere im norddeutschen und niederländischen Raum ein männlicher Vorname, der von Matthias abgeleitet ist.

Namensträger

Vorname 
 Thies Bergemann (* 1996), deutscher Handballspieler
 Thies Christophersen (1918–1997), deutscher Holocaustleugner
 Thies Hinrich Engelbrecht (1853–1934), deutscher Agrargeograph und Landwirt
 Thies Goldberg (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Thies Gundlach (* 1956), deutscher evangelischer Theologe
 Thies Heinemann (* 1971), deutscher Schachspieler
 Thies Kaspareit (* 1964), deutscher Reiter
 Ties Kruize (* 1952), niederländischer Hockeyspieler
 Ties van der Lecq (* 2000), niederländischer Badmintonspieler
 Hans-Thies Lehmann (1944–2022), deutscher Germanist und Theaterwissenschaftler
 Thies Mynther (* 1968), deutscher Musikproduzent
 Ties Rabe (* 1960), deutscher Politiker
 Thies Stahl (* 1950), deutscher Psychologe
 Ties van Soest (* 2000), niederländischer Eishockeyspieler
 Thies Völker (* 1956), deutscher Sachbuchautor
 Thies Ziemke (* 1948), deutscher Fondsmanager

Familienname 
 Alexander Thies (* 1960), deutscher Filmproduzent
 Cameron G. Thies, US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Carl Thies († 1930), deutscher Fotograf
 Christian Thies (* 1959), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Dennis Thies (* 1947), deutscher Künstler
 Erich Thies (* 1943), deutscher Wissenschaftsmanager und Hochschullehrer

 Gustav Thies (1845–1918), auch: Gustav Thieß, deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor sowie Bühnenautor und Schriftsteller
 Hans-Jürgen Thies (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Harmen Thies (* 1941), deutscher Architekturhistoriker

 Jana Thies (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Jochen Thies (* 1944), deutscher Historiker, Journalist und Publizist
 Johann Thies (1898–1969), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Karl Thies (Parfumeur), k.k. Hof-Parfumeur 
 Kathrin Thies (* 1958), deutsche Juristin und Präsidentin des Landesarbeitsgerichts
 Klaus Thies (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Klaus Johannes Thies (* 1950), deutscher Schriftsteller
 Laura Thies (* 1984), deutsche Regisseurin und Schauspielerin
 Udo Thies (* 1958), deutscher Schauspieler
 Werner Thies (1933–2008), deutscher Biochemiker

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Thiès, Stadt im Senegal
 Thiess
 This, Ort in Frankreich

Männlicher Vorname
Familienname
Kurzform (Vorname)
Deutscher Personenname